Die K League Classic 2014 war die zweite Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 32. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1983. Die reguläre Saison begann am 8. März und wurde am 26. Oktober 2014 beendet. Im Anschluss fanden im Oktober und November 2014 die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Titelverteidiger war Pohang Steelers.

Jeonbuk Hyundai Motors wurde zum insgesamt dritten Mal Meister. Zusammen mit den Suwon Samsung Bluewings und dem Seongnam FC (als Pokalsieger) qualifizierten sie sich für die AFC Champions League 2015. Der FC Seoul starteten als Ligadritter in der Qualifikation zur Champions League.

Direkt in die K League Challenge absteigen musste der Neuaufsteiger Sangju Sangmu FC. Die zwei Relegationsspiele zwischen Gyeongnam FC und dem Play-off-Gewinner der K League Challenge 2014, dem Gwangju FC, fanden am 3. und 6. Dezember 2014 statt. Der Zweitligaverein sicherte sich dabei den Aufstieg.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabellen

Reguläre Saison 

|}

Meisterschaftsrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Relegation 
Der 5. der Abstiegsrunde der K League Classic 2014 spielte gegen den Play-off-Gewinner der K League Challenge 2014 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 3. und das Rückspiel am 6. Dezember 2014 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die K League Classic 2015.

|}

Statistiken

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)
 K League Classic 2014 bei Soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014